Thanks è una parola inglese che significa "grazie".

Cinema e televisione 
 Thanks – film del 2011 diretto da Martin Bergman
 Thanks – serie televisiva statunitense
 Thanks!, film del 2019 diretto da Gabriele Di Luca

Musica 
 Thanks – singolo di Bing Crosby del 1933
 Thanks/Love Ladder – singolo di Jack Hammer del 1966
 Thanks – singolo di J. Vincent Edwards del 1969
 Thanks – singolo di Bill Anderson del 1975
 Thanks – album di Takako Ohta del 1989
 Thanks – album degli Spermbirds del 1990
 Thanks – album di Ivan Neville del 1994
 Thanks – album di Marty Grosz del 2004
 Thanks – album dei W-inds del 2006
 Thanks! – singolo delle GAM del 2006

Note

Pagine correlate 
 Grazie
 THX (disambigua)

Altri progetti